Соревнования по плаванию на Играх Содружества 2018 года прошли с 5 по 10 апреля в . Было разыграно 50 комплектов наград, 12 из которых (6 у мужчин и 6 у женщин) среди паралимпийских спортсменов.

Медали

Общий зачёт

Список призёр

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальная книга с результатами

2018
Соревнования на Играх Содружества 2018